Le Championnat de France de volley-ball Ligue A 2011-12 oppose les quatorze meilleures équipes françaises de volley-ball. Le championnat de France de volley-ball de première division porte le nom de Ligue A depuis 2009.

Listes des équipes en compétition

Formule de la compétition 
Première Phase : matchs Aller/Retour : 26 journées
À l'issue de cette première phase :
 Les clubs classés de la  à la  disputent les matchs de Play‐offs du Championnat de France ;
 Les clubs classés de la  à la  sont maintenus sportivement en LAM ;
 Les clubs classés  et  sont rétrogradés sportivement en Ligue B.
Play‐offs du Championnat de France de Ligue A masculine
Formule Sportive :
 Les ¼ de finale et les ½ finales se disputent en matchs Aller/Retour et appui éventuel :
 Le match Aller a lieu sur le terrain du club le moins bien classé à l'issue de la première phase ;
 Le match Retour a lieu sur le terrain du club le mieux classé à l'issue de la première phase ;
 En cas d’égalité de victoires, un match d’appui se déroulera sur le terrain du club le mieux classé à l’issue de la première phase.
 La finale se dispute en match unique.
Quarts de finale du Championnat de France de Ligue A Masculine
Les quarts de finale sont répartis comme suit et se jouent en 2 matchs gagnants :
 Le club classé  contre le club classé  à l’issue de la première phase (match A) ;
 Le club classé  contre le club classé  à l’issue de la première phase (match B) ;
 Le club classé  contre le club classé  à l’issue de la première phase (match C) ;
 Le club classé  contre le club classé  à l’issue de la première phase (match D).
Demi‐finales du Championnat de France de Ligue A Masculine
Y participent les vainqueurs des ¼ de finale et se jouent en 2 matchs gagnants :
Vainqueur du match A contre le vainqueur du match D (match E) ;
Vainqueur du match B contre le vainqueur du match C (match F).
Finale du Championnat de France de Ligue A Masculine
Y participent les vainqueurs des ½ finales et se joue en un match unique :
Vainqueur du match E contre le vainqueur du match F.

Saison régulière

Classement 
Les points sont attribués de la manière suivante, 3 points en cas de victoire, 0 point en cas de défaite. Si le match va jusqu'au tie-break (cinquième set), le vainqueur ne marquera que 2 points et le vaincu récupèrera un point.
En cas d’égalité de points, le classement prend en compte :
le nombre de victoires
le quotient des sets
le quotient des points

Leader au classement journée par journée

Résultats

Tableau synoptique

Résultats détaillés 

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

| width=50% valign="top" |

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}
|}

Play-offs

Résultats 

|}

Distinctions individuelles 
MVP :  Jenia Grebennikov (Rennes Volley 35)
Meilleur attaquant :  David Konečný (Tours Volley-Ball)
Meilleurs centraux :  Petr Konečný (Tours Volley-Ball),  Jean-Philippe Sol (Poitiers Volley)
Meilleurs réceptionneurs-attaquants :  Nicolas Maréchal (Poitiers Volley),  Yosleider Cala Gerardo (Tours Volley-Ball)
Meilleur passeur :  Rafael Redwitz (Tours Volley-Ball)
Meilleur libéro :  Jenia Grebennikov (Rennes Volley 35)
Révélation :  Yacine Louati (Tourcoing LM)
Meilleur entraineur :  Boris Grebennikov (Rennes Volley 35)

Bilan de la saison

Voir aussi 
 Ligue B 2011-2012
 Nationale 1 2011-2012

Liens externes 
 Résultats sur le site de la LNV

Notes et références 

2011-2012
Volley-ball M1
Championnat M1